Aylesford – miejscowość w Wielkiej Brytanii (Anglia);
 Aylesford – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.